Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Preston:

  – cacciatorpediniere della classe Smith, varato nel 1909 e radiato nel 1919
  – cacciatorpediniere della classe Clemson, varato nel 1920 e radiato nel 1930
  – cacciatorpediniere della classe Mahan, varato nel 1936 e affondato nel 1942
  – cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1944, ceduto alla Turchia nel 1969 e rinominato İçel, radiato nel 1981